Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2013/14 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 12 2013/14, der höchsten Liga in der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de L'Echiquier Chalonnais mit neun Spielern auskam, setzte der Club d'Echecs Metz Fischer 14 Spieler ein. Insgesamt kamen 116 Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spielerin war Nino Maisuradze (Bischwiller) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Almira Scripcenco (Clichy). 7,5 Punkte aus 10 Partien erzielte Radosław Wojtaszek (Mulhouse).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2014); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2014; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BRA = Brasilien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, TUN = Tunesien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Bischwiller

Club de Mulhouse Philidor

C.E. de Bois-Colombes

Club d'Echecs Metz Fischer

Évry Grand Roque

Club de Montpellier Echecs

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de L'Echiquier Chalonnais

C.E. de Rueil Malmaison

Les Tours de Haute Picardie

Anmerkungen 
 Nominierungen für die Runde, in der die betreffende Mannschaft spielfrei war, werden nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2013
Schach 2014